

Astronomia 
 Cratere Tivoli – cratere del pianeta Marte

Aziende 
 Tivoli Audio – produttore statunitense di apparecchi radiofonici

Geografia 
 Australia
 Tivoli – città del Queensland
 Grenada
 Tivoli – città della Parrocchia di Saint Patrick
 Italia
 Tivoli – comune della provincia di Roma
 Stati Uniti d'America
 Tivoli – villaggio della Contea di Dutchess, New York
 Tivoli – comunità non incorporata della Contea di Refugio, Texas

Sport 
 Tirol Milch Stadion am Tivoli, noto semplicemente come Tivoli – vecchio stadio di Innsbruck (Austria)
 Tivoli-Neu Stadion – nuovo stadio di Innsbruck (Austria)

Altro 
 Tivoli – modello della casa automobilistica sudcoreana SsangYong
 Tivoli – parco di divertimenti di Copenaghen (Danimarca)
Tivoli – parco di divertimenti di Parigi